На Евровидении 1971 Ирландию представила Анджела Фаррелл с песней One Day Love. Ирландия заняла 11 место с 79 баллами; само мероприятие проходило в Дублине, столице Ирландии.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1971»